Miejscowości w USA:
 Prentice – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price
 Prentice – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price

Gminy w USA:
 Prentice (ang. Prentice Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price